Courthouse Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Courthouse Butte (Arizona)	
 Courthouse Butte (Wyoming)